Delicate – singolo di Terence Trent D'Arby del 1993
 Delicate – album dei Martha and the Muffins del 2010
 Delicate – singolo di Taylor Swift del 2018